Itambeense – abitanti di Itambé (Bahia)
Itambeense – abitanti di Itambé (Pernambuco)
Itambeense – abitanti di Itambé do Mato Dentro